Cambodgien peut désigner : 
La langue khmère
Un habitant du Cambodge
Une race de poney, le Cambodgien